In 2017 werd het 113de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 30 januari tot 7 mei. De top vier plaatst zich voor de Copa do Brasil 2018. Flamengo werd kampioen. 

In tegenstelling tot vorig jaar werd er eerst een voorronde gespeeld met de vier laagst geklasseerden van de voorgaande editie, die niet gedegradeerd zijn en de top twee van de tweede klasse. De twee beste teams kwalificeerden zich voor de hoofdtoernooien Taça Guanabara en Taça Rio. De andere vier spelen onderling een degradatietoernooi waarvan de twee laatsten in 2017 in de Série B zullen aantreden.

Voorronde
Campos nam in partnerschap deel met Carapebus.

Degradatie play-off

Taça Guanabara

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale wint de club met het beste resultaat in de groepsfase, in de finale worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Taça Rio

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale wint de club met het beste resultaat in de groepsfase, in de finale worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats
| RD1 = Halve finale
| RD2 = Finale
| RD1-header01 = 
| RD1-team01 =   Vasco da Gama
| RD1-score01 = 0
| RD1-team02 =  Flamengo 
| RD1-score02 = 0
| RD1-header02 = 
| RD1-team03 =  Botafogo| RD1-score03 = 3
| RD1-team04 = Fluminense
| RD1-score04 = 1
| RD2-header01 = 
| RD2-team01 =  Vasco da Gama| RD2-score01 =2
| RD2-team02 =  Botafogo
| RD2-score02 = 0
}}

Finale faseDetails finale'''

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2017